Еција Ојданић (Дрниш, 26. јун 1974) је хрватска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

Улоге 

|-
| 1995. || Испрани || 
|-
| 1997. || -{Territorio Comanche}- || Јасмина
|-
| 1997. || Руско месо || Новинарка
|-
| 1998. || Три мушкарца Мелите Жгањер || Стјуардеса у теленовели
|-
| 1999. || Да ми је бити морски пас || Мики
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу? || 
|-
| 2000. || Живот са жохарима || Полицајка
|-
| 2001. || Старци || Зелга
|-
| 2001. || Анте се враћа кући || ТВ водитељка
|-
| 2001−2002. || Наши и ваши || Луција
|-
| 2002. || Не дао Бог већег зла || Госпођа
|-
| 2004. || Златни врч || Дуда
|-
| 2004. || Опрости за кунг фу || Родиља #2
|-
| 2005. || И галебови су се смијали || 
|-
| 2006. || Бумеранг || Психијатарка Олга
|-
| 2006. || Либертас || Вила #2
|-
| 2006. || Наша мала клиника || Хируршка инспекторка
|-
| 2006. || Бибин свијет || Илона Радић
|-
| 2006−2007. || Казалиште у кући || Цица Маглић
|-
| 2007. || Одмори се, заслужио си || Бети
|-
| 2007. || Право чудо || Цвита
|-
| 2007. || Операција Кајман || Вишња
|-
| 2008. || Заувијек сусједи || Кристина
|-
| 2008. || Три приче о неспавању || 
|-
| 2008. || Иза стакла || Бошкова пратиља
|-
| 2008−2009. || Све ће бити добро || Карла Радић
|-
| 2008−2010. || Мамутица || Јелена Ковачевић
|-
| 2011. || Леа и Дарија || Кројачица/Жена у публици
|-
| 2011−2013. || Ларин избор || Антонела „Нела” Златар
|-
| 2013. || Хитац || Анита
|-
| 2014. || Зора дубровачка || Пацијенткиња на штакама
|-
| 2014−2016. || Куд пукло да пукло || Барбара Мургић
|-
| 2016. || Министарство љубави || Дуња
|-
| 2016. || Луд, збуњен, нормалан || Санела Фаркинсон
|-
| 2016−2017. || Златни двори || Ирена Беговац
|-
| 2017. || Анка || 
|-
| 2018. || Кад сусједи полуде || Фрањина жена
|-
| 2019. || Друго име љубави || Нада Прпић
|-
| 2021. || Дар мар || Иванка
|-
| 2022. || Кумови || Мирјана Богдан
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Хрватске глумице
Рођени 1974.
Дрнишани
Биографије живих особа